Державна фіскальна служба України
 Донецька фільтрувальна станція, об'єкт інфраструктури водопостачання, розташований поблизу м. Донецьк (Донецька область)